Această listă cuprinde toate filmele cinematografice cu personajul Goofy, în ordinea lor cronologică oficială. Un număr total de 87 de astfel de filme au fost făcute de către compania Walt Disney

Referințe și note

Legături externe

Desene animate
Seriale de animație
Lista episoadelor din serialele de animație